Статья описывает телевидение в Армении. Телевидение в Армении появилось в 1955 году. Телевидение является самым популярным видом СМИ в Армении. В общем доступе находятся 40 частных каналов и 2 общественных сети телевидения, а также русскоязычные каналы.

Цифровое телевидение
С 2015 года армянское телевидение полностью перешло из аналогового вещания к цифровому. Переход Армении на цифровое вещание предусматривается обязательствами страны перед Европейском союзом. Создание цифровой сети в Армении планируется осуществить на основе действующей аналоговой сети. Аналоговая трансляция будет продолжаться до того времени, пока вовлеченность населения в систему цифрового телевидения не превысит показатель аналоговой трансляции, а отключение аналоговой трансляции станет возможным, когда не менее 95% населения будут иметь цифровой приемник или приставку. Согласно закону о переходе на цифровое телерадиовещание, в Армении будет создана государственная цифровая вещательная сеть, в частности, в Ереване будут действовать 18 телеканалов и 12 радиостанций, а в регионах республики - 9 телеканалов и 4 радиостанции.

Было получено предложение о предоставления услуг цифрового телевидения от телекоммуникационной компании «Арментел».

Каналы общереспубликанского вещания 
Общереспубликанские телеканалы являются обязательными для распространения на всей территории Республики Армения и являются бесплатными для потребителей.

Каналы спутникового распространения 
Эти каналы распространяются только на спутниковых платформах и кабельных сетях.

Ретранслируемые каналы 
В Армении ретранслируются несколько российских телеканалов и американский телеканал CNN. Также на значительную часть территории Армении доходят телевизионные сигналы турецких и иранских каналов.

Российские государственные телеканалы ОРТ и РТР довольно популярны в Армении и по просмотрам уступают лишь ведущим армянским телеканалам, однако доверие к российским каналам намного ниже, чем к армянским.

Региональные каналы

Каналы, прекратившие вещание 
Эти каналы изменили название, тематику или прекратили вещание по другим причинам.

Операторы кабельного телевидения

Интернет телевидение

Примечания 

Списки:Армения

Армении